La Vie promise est le deuxième album studio de Julien Estival, paru en  chez Polydor/Universal Music France.

Historique 
Pour la réalisation de cet album, Julien Estival s'est entouré des musiciens et arrangeurs Xavier Gatepain et Stéphane Cieluch - à l'exception des titres La vie promise réalisé par Philippe Uminski et Valentin Montu, Un homme meilleur et Notre histoire, réalisés par Jean-François Chalaffre.

Le titre La Vie promise fait référence au recueil de poèmes de Guy Goffette du même nom, paru aux éditions Gallimard en 1991. Julien Estival avait d'ailleurs soutenu en 2002 un mémoire de maîtrise consacré au poète.

La chanson Notre histoire, interprétée en duo avec Morgane Imbeaud, est une adaptation française de 9 Crimes, chanson issue de l'album 9 de Damien Rice. Initialement intégrée à l'album, elle sera finalement retirée de la réédition de 2016 et commercialisée en tant que single.

La chanson J'y pense toujours est quant à elle une adaptation du poème de Victor Hugo, Vieille chanson du jeune temps, tiré du recueil Les Contemplations.

L'album est réédité en 2016 par le label de l'artiste, Dody, et comprend trois titres bonus: La vie promise (version acoustique), L'envol (première version)  et Une erreur (première version).

Liste des titres de l'album

Crédits musicaux

Musiciens 
  Julien Estival : chant, guitare acoustique, piano
  Valentin Montu : guitare électrique, guitare acoustique
  Philippe Uminski : guitare basse, piano
  Jean-François Chalaffre : guitare électrique, guitare acoustique, mandoline, bandurria
  Xavier Gatepain : piano, orgue Hammond, mellotron, banjo, harmonica, cloches, mandoline
  Denis Clavaizolle : wurlitzer, percussions, piano, guitare électrique
  Grégory Jacques : batteries, percussions
  Stéphane Cieluch : batteries, percussions, programmations, sifflotis, ukulélé, banjo, rhodes (piano), hackbrett
  Jean-Baptiste Desjonquères : guitare basse, contrebasse 
  Vincent Estival : guitare basse
  Vincent Venries : violon
  Ela Gladys : violon
  Aurélie Chenille : violon
  Cédric Holweg : violon alto
  Guillaume Bongiraud : violoncelle
  Julien Quinet : trompette, chœurs
  Davy Sladek : clarinette, saxophone soprano
  Elodie Adam : chant
  Nadia Rondepierre : chant
  Morgane Imbeaud : chant

Production 
  Stéphane Cieluch et Xavier Gatepain : arrangements et réalisation
  Jean-François Chalaffre : arrangements cordes (Un homme meilleur,  L'Envol et Notre histoire) et réalisation (Un homme meilleur)
  Philippe Uminski et Valentin Montu : réalisation (La vie promise)
  Denis Clavaizolle : arrangements cordes
  Jérôme Labory, Lionel Grosheny et Julie Yadi : production exécutive
  Denis Clavaizolle, Didier Lamaze et Erwin Autrique : ingénieurs du son
  Pascal Mondaz : assistant ingénieur du son
  Jean-Dominique Grossard : mixage
  Jonas Turbeaux : mastering
  Franck Bohbot : photos et artwork

Notes et références

Liens externes 
 

Album musical sorti en 2013
Chanson française